A 658-as jelzésű elővárosi autóbusz Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvar és Kiskunlacháza, vasútállomás elágazás között közlekedett, az M5-ös autópályán keresztül. Munkanapokon Budapest felé 2, Kiskunlacháza felé 1 indulás meghosszabbított útvonalon, Kunszentmiklós, vasútállomás megállóig/megállótól szállított utasokat. A járatot a Volánbusz üzemeltette.

Története 
2022. május 1-jén indult a Budapest–Kunszentmiklós-Tass–Kelebia-vasútvonal felújítási munkálatainak ütemváltásával, alternatív utazási lehetőséget kínálva Budapest és Kunszentmiklós között a szünetelő vasútforgalom miatt. 2022. augusztus 31-én üzemzárással megszűnt.

Megállóhelyei 

|-
!colspan=2|
!Megállóhely
!colspan=2|
!Átszállási kapcsolatok a járat megszűnésekor
|-
|colspan=2|0||Budapest, Népliget autóbusz-pályaudvarvégállomás||66||105
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Budapest–Dunaharaszti közigazgatási határa
|-
|colspan=2|20||||43||82
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Dunaharaszti–Taksony közigazgatási határa
|-
|colspan=2|∫||Taksonyi elágazás (M0)||38||77
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||Taksony, Zsellérerdő||36||75
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||Taksony, Attila utca||34||73
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||Taksony, Baross tér||33||72
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||Taksony, Wesselényi utca||31||70
|align=left|
|-
|colspan=2|∫||Taksony, Béke utca||30||69
|align=left|
|-
|colspan=2|28||Taksony, Vasútállomás||29||68
|align=left|
|-
|colspan=2|29||Taksony, Béke utca||∫||∫
|align=left|
|-
|colspan=2|30||Taksony, Wesselényi utca||∫||∫
|align=left|
|-
|colspan=2|32||Taksony, Baross tér||∫||∫
|align=left|
|-
|colspan=2|33||Taksony, Attila utca||∫||∫
|align=left|
|-
|colspan=2|35||Taksony, Zsellérerdő||28||67
|align=left|
|-
|colspan=2|37||Taksony, Varsányi köz||27||65
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Taksony–Dunavarsány közigazgatási határa
|-
|colspan=2|39||Erőspuszta bejárati út||25||63
|align=left|
|-
|colspan=2|41||Dunavarsány, Nyugati lakópark||23||61
|align=left|
|-
|colspan=2|43||Dunavarsány, vasúti átjáró||21||59
|align=left|
|-
|colspan=2|45||Dunavarsány, Vasútállomás||19||57
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Dunavarsány–Délegyháza közigazgatási határa
|-
|colspan=2|47||Délegyháza, II. tó||17||55
|align=left|
|-
|colspan=2|49||Délegyháza, Vasútállomás||15||50
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Délegyháza–Kiskunlacháza közigazgatási határa
|-
|colspan=2|54||Majosházai elágazás||10||47
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Kiskunlacháza–Áporka közigazgatási határa
|-
|colspan=2|57||Áporkai elágazás||7||45
|align=left|
|-
|colspan=2|59||Áporka, bejárati út||5||42
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Áporka–Kiskunlacháza közigazgatási határa
|-
|colspan=2|62||Kiskunlacháza, autóbusz-forduló||2||41
|align=left|
|-
|colspan=2|63||Kiskunlacháza, Védgát utca||1||40
|align=left|
|-
|colspan=2|64||Kiskunlacháza, vasútállomás elágazásvonalközi végállomás||0||39
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|colspan=6|A kék hátterű megállóhelyeket csak bizonyos munkanapi menetek érintik.
|-bgcolor=DDDFFF
!width=15 rowspan=6|
|65||Kiskunlacháza, malom
!width=15 rowspan=6|
|38
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|66||Kiskunlacháza, Katona József utca||36
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|68||Kiskunlacháza, vasútállomás bejárati út||33
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|71||Bankháza, iskola||31
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|73||Kiskunlacháza, Faragó tanya||30
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|74||Apaj, Belsőszúnyog||24
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Kiskunlacháza–Apaj közigazgatási határa
|-bgcolor=DDDFFF
!
|80||Apaj, kunszentmiklósi útelágazás
!
|11
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=6|Apaj–Kunszentmiklós közigazgatási határa
|-bgcolor=DDDFFF
!rowspan=6|
|93||Kunszentmiklós, Petőfi lakótelep
!rowspan=6|
|9
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|98||Kunszentmiklós, Kálvin tér||7
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|99||Kunszentmiklós, malom||4
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|100||Kunszentmiklós, Hold utca||3
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|102||Kunszentmiklós, Újtelep||1
|align=left|
|-bgcolor=DDDFFF
|103||Kunszentmiklós, vasútállomásvégállomás||0
|align=left|
|}

Jegyzetek

Források 

A Volánbusz megszűnt autóbuszvonalai